możdżeń – wyrostek kości czołowej czaszki, z którego wyrasta poroże lub rogi
 Mateusz Możdżeń (ur. 1991) – polski piłkarz
 Andrzej Możdżeń (ur. 1962) – polski bokser, olimpijczyk z Seulu 1988
 Katarzyna Możdżeń (ur. 1989) – polska siatkarka